Logan County je název deseti okresů ve Spojených státech amerických:
 Logan County (Arkansas) – okres státu Arkansas
 Logan County (Colorado) – okres státu Colorado
 Logan County (Idaho) – bývalý okres státu Idaho
 Logan County (Illinois) – okres státu Illinois
 Logan County (Kansas) – okres státu Kansas
 Logan County (Kentucky) – okres státu Kentucky
 Logan County (Nebraska) – okres státu Nebraska
 Logan County (Severní Dakota) – okres státu Severní Dakota
 Logan County (Ohio) – okres státu Ohio
 Logan County (Oklahoma) – okres státu Oklahoma
 Logan County (Západní Virginie) – okres státu Západní Virginie